Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Cowichan”
 Pierwszy HMCS „Cowichan” (J146) był trałowcem typu Bangor. Wszedł do służby w 1941 roku i został sprzedany w roku 1946.
 Drugi HMCS „Cowichan” (MCB 147) był trałowcem typu Bay. Wszedł do służby w 1953 roku i został sprzedany Francji w roku 1954.
 Trzeci HMCS „Cowichan” (MCB 162) był trałowcem typu Bay. Wszedł do służby w 1957 roku i został z niej wycofany w roku 1997.

Bibliografia 
 

Cowichan